Якушко — фамилия. Известные носители:
 Якушко, Александр Иванович (1920—1991) — полный кавалер ордена Славы.
 Якушко, Ольга Филипповна (1921—2012) — учёный-географ, геоморфолог, основатель белорусской школы лимнологии.